John Yate Robinson (1885-1916), Brits hockeyer
John Robinson (theoloog) (1919-1983), Brits theoloog 
John Robinson (drummer) (1954), Amerikaans drummer
John Robinson (voetballer) (1971), Welsh voetballer